Николай Олюнин:
 Олюнин, Николай Алексеевич (1885—1943) — русский морской офицер, капитан 2-го ранга, участник Белого движения.
 Олюнин, Николай Игоревич (род. 1991) — российский сноубордист, выступающий в сноуборд-кроссе.